Alexandra Oquendo – ex pallavolista portoricana, centrale
 Antonio de Oquendo y Zandátegui – ammiraglio spagnolo del XVII secolo
 Carlos Oquendo – ciclista di BMX colombiano
 Leidys Oquendo – cestista cubana
 Miguel de Oquendo y Segura – ammiraglio spagnolo del XVI secolo